Lakenfelder bezeichnet

 eine Hühnerrasse, siehe Lakenfelder Huhn
 eine Rinderrasse, siehe Lakenvelder Rind